Пигас — имя собственное.

 Мелетий Пигас (1549—1601) — Патриарх Александрийский, борец против унии.
 Пигас, Вадим Владимирович (род. 2001) — белорусский футболист.

См. также